Джон Дрю Бэрримор (; 4 июня 1932 ― 29 ноября 2004) — американский киноактер и член актерской семьи Бэрримор, в которую входили его отец, Джон Бэрримор, дядя, Лайонел и тётя, Этель. Он является отцом четверых детей, в том числе актера Джона Блайта Бэрримора и актрисы Дрю Бэрримор. Дайана Бэрримор была его единокровной сестрой.

Ранние годы

Бэрримор родился в Лос-Анджелесе в семье Джона Бэрримора (урожденного Джона Блайта) и Долорес Костелло. Его родители развелись, когда ему было 18 месяцев, и после этого он редко видел своего отца. Получив образование в частных школах, он дебютировал в кино в 17 лет, сыграв Джона Бэрримора-младшего. Он посещал Голливудскую профессиональную школу. Его мать пыталась отговорить его профессии актера, отправив его в Военную академию Святого Иоанна. В 1945 году, в возрасте 13 лет, Бэрримор и его двоюродный брат Дирк Дрю Дэвенпорт завербовались в Военно-морской флот Соединенных Штатов, чтобы участвовать во Второй мировой войне, выдавая себя за 17-летних. Поскольку оба были высокими для своего возраста, военные только несколько недель спустя обнаружили, что мальчики были моложе минимального призывного возраста, и впоследствии их отправили домой.

Карьера
Кинокарьера Бэрримора началась с небольшой роли в вестерне «Повелители солнца» (1950). Поскольку он был несовершеннолетним, ему требовалось разрешение матери. Его гонорар составил 7500 долларов.Он получил главную роль во втором своем фильме, вестерне «Одинокий в школе» (1950), написанном и поставленном режиссером Аланом Ле Мэем, который также написал сценарий следующего фильма Бэрримора «Квебек» (1951). Он снялся в фильме «Большая ночь» (1951), поставленном режиссером Джозефом Лоузи, и в фильме «Тандербердс» (1952). В 1953 году он был ненадолго заключен в тюрьму за неявку по трем старым обвинениям в нарушении дорожного движения.

Фильмы с Бэрримором не пользовались особым успехом. Затем он перешел на телевидение и снялся в таких телесериалах и телефильмах, как NBC Matinee Theater, «Неохотный искупитель» (1954), «Приключения лейтенанта», «Конти». Затем последовали роли второго плана в фильмах: «Пока город спит», «Тень в окне», «Ромео и Джульетта», «Секретная информация средней школы», «Никогда не люби незнакомца».

Другие его работы в кино включали: «Казаки», «Ночь убийства Распутина», «Женщина фараонов», «Центурион», Троянская война, «Понтий Пилат», «Рим против Рима».

Он вернулся в Лос-Анджелес. Он объявил, что снялся в 16 фильмах за границей. Он также заявил, что начал писать сценарии.

Антиобщественное и беспорядочное поведение Бэрримора продолжало препятствовать его профессиональному прогрессу. В 1960-х годах он время от времени попадал в тюрьму за употребление наркотиков, пьянство в общественных местах и жестокое обращение с супругами. В 1964 году он попал в тюрьму за хранение марихуаны.

В 1966 году Бэрримор подписал контракт на роль Лазаруса в эпизоде сериала «Звёздный путь: Оригинальный сериал» «Альтернативный фактор». Тем не менее, он не появился в нем (замененный в последнюю минуту Робертом Брауном).

Последние годы

В 1967 году он был заключен в тюрьму за хранение наркотиков после автомобильной аварии. В 1969 году снова был арестован за хранение наркотиков после очередной автомобильной аварии.

По мере того, как Бэрримор становился все более и более замкнутым, он отошел от актерской деятельности. Он страдал от тех же проблем с зависимостью, которые погубили его отца. Хотя он продолжал время от времени появляться на экране, он все больше становился затворником. Он отдалился от своей семьи, включая своих детей, и его образ жизни продолжал ухудшаться по мере ухудшения его физического и психического здоровья.

В 2003 году дочь Дрю перевезла его поближе к своему дому, несмотря на их напряженные отношения. Она оплачивала его медицинские счета до самой его смерти от рака в возрасте 72 лет. Она развеяла его прах в национальном парке Джошуа Три, любимом месте Джона. У него есть звезда на Голливудской аллее славы за вклад в телевидение.

Личная жизнь
Все браки Бэрримора заканчивались разводом. Его первый брак был заключен с актрисой Карой Уильямс в 1952 году, у них был один сын, Джон Блайт Бэрримор (р. 1954), они развелись в 1959 году. Год спустя, в 1960 году, он женился на Габриэлле Палаццоли. Их дочь, Блайт Долорес Бэрримор, родилась в том же году. Их брак продлился 10 лет, прежде чем закончился разводом в 1970 году. С 1971 по 1984 год он был женат на актрисе Ильдико Джейд Мако, в этом браке родилась дочь Дрю Бэрримор, также актриса. С 1985 по 1994 год состоял в браке с актрисой Ниной Уэйн. У них родилась дочь Брахма (Джессика) Блайт Бэрримор (1966–2014).

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США
Актёры телевидения США
Джон Дрю
Актёры XX века